het Zweedse woord voor het zuiden

Stadsdelen  
 Söder (Arboga)
 Söder (Gävle)
 Söder (Helsingborg)
 Söder (Huskvarna)
 Söder (Jönköping)
 Söder (Malmö)
 Söder (Örebro)
 Söder (Östersund)
 Söder (Södertälje)
 Söder (Uddevalla)
 Söder (Växjö)
 Södermalm, een stadsdeel van de Zweedse gemeente Stockholm

Mensen 
 Annika Söder, diplomaat
 Björn Söder, democratisch politicus
 Karin Söder, centristisch politicus
 Martin Söder, regisseur en producent
 Robin Söde, voetballer
 Sven-Eric Söder, sociaaldemocratisch politicus

Sport 
 BK Söder
 IBK Söder